ICL, sigle de 3 lettres, peut faire référence à :
 Indian Cricket League, une ligue de cricket indienne ;
 Intel C++ Compiler ;
 Institut de chimie de Lille, devenu École nationale supérieure de chimie de Lille ;
 Institut catholique de Lille ;
 lymphocytopénie CD4 idiopathique, un syndrome rare ;
 Imperial College London ;
 Institut de commerce de Lyon, école de commerce fondée en 1912 ;
 Internationale communiste libertaire (1954-1957), un mouvement politique fondé par la Fédération communiste libertaire ;
 International Computers Limited, une compagnie britannique aujourd'hui disparue ;
 Institut de cancérologie de Lorraine, un centre hospitalier de cancérologie.